Евгений Иванович Дескубес (23 декабря 1869, Оренбург — 1916, Владикавказ) — российский гражданский инженер, архитектор. По его проектам были построены различные здания и сооружения в Кисловодске, Железноводске и Владикавказе, некоторые из которых сегодня являются объектами культурного наследия федерального значения.

Биография 
Родился в 1869 году в Оренбурге в семье симбирского мещанина, учителя французского языка Жана Дескубеса и Анны, урождённой Залесской. Окончил Владикавказское реальное училище. С 1888 по 1893 года обучался в Институте гражданских инженеров в Петербурге. С 1893 по 1896 года руководил строительством зданий Минераловодской линии Владикавказской железной дороги. С 1904 года работал городским архитектором во Владикавказе.

Проекты и постройки 
 во Владикавказе
 Войсковая женская гимназия на ул. Интернациональная д. 22
 Особняк адвоката Далгата на ул. Максима Горького, д. 45
 Доходный дом Духиева на ул. Тамаева, д. 21
 Здание торговой фирмы «Киракозов—Оганов» на ул. Джанаева, д. 20
 Торговый дом на улице Джанаева, д. 43
 Здание бывшего винно-водочного завода на улице Коцоева, д. 13

 в Железноводске
 Железноводский вокзал

 в Кисловодске
 Курортный зал Общества Владикавказской железной дороги
 Лестница западная, Карла Маркса, 1
 Мостик пешеходный, Карла Маркса, 1
 Мостик северный, ул. Вокзальная
 Раковина музыкальная, Карла Маркса, 1

Примечания

Литература

Ссылки 
 Евгений Бригиневич, Дескубес — зодчий Курзала Кислых Вод

Архитекторы Кисловодска
Архитекторы Владикавказа
Выпускники Владикавказского реального училища